La 33 armée est un nom d'unité militaire utilisé par plusieurs pays:

  japonaise ;
  soviétique.